Alfredo Donnarumma (1990) – calciatore italiano
Antonio Donnarumma (1990) – calciatore italiano, fratello di Gianluigi
Elvira Donnarumma (1883-1933) – cantante italiana
Gianluigi Donnarumma (1999) – calciatore italiano, fratello di Antonio 
Paolo Donnarumma (1952) – bassista, chitarrista e insegnante italiano